I nemici delle donne (The Woman Haters) – film del 1912 diretto da Hal Reid del 1912
I nemici delle donne (Ever Since Eve) – film del 1921 diretto da Howard M. Mitchell 
I nemici delle donne (Enemies of Women) – film del 1923 diretto da Alan Crosland
I nemici delle donne (Ever Since Eve) – film del 1934 diretto da George Marshall